Пальмквист () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пальмквист, Йенни (род. 1969) — шведский футбольный арбитр категории ФИФА.
 Пальмквист, Ханна (род. 1996) — шведская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров с барьерами.
 Пальмквист, Эрик (1650—1676) — шведский фортификатор, участник посольства в Россию в 1673 году.